Monakow ist der Familienname von:
 Constantin von Monakow (1853–1930), russisch-schweizerischer Neurologe, Neuroanatom und Neuropathologe
 Dmytro Monakow (1963–2007), ukrainischer Sportschütze
 Juri Borissowirsch Monakow (1942–2011), russischer Chemiker
 Leonore Alexandra von Monakow (1913–1993), schweizerische Medizinerin und Autorin, Tochter des Paul von Monakow, Enkelin des Constantin von Monakow
 Paul von Monakow (1885–1945), schweizerischer Internist, Neurologe und Hochschullehrer, Sohn des Constantin von Monakow, Schwiegersohn des Zachary Hochschild

Sonstiges:
 Kap Monakow, Kap an der Küste des Enderbylands, Antarktika